Парламентські вибори у Фінляндії (2015) (, ) відбулися 19 квітня 2015 року. Перемогу здобула опозиційна партія Фінляндський центр, отримавши 49 місць у парламенті. Попереднє голосування проходило з 8 по 14 квітня 2015 року.

Результати

Примітки

Посилання 

Вибори 2015
Події 19 квітня
Квітень 2015